A Temporada de Open Telefónica by Nissan de 2001 foi disputada em 8 pistas/16 provas. Neste ano, todas as equipes utilizaram chassis Coloni (Coloni CN1) e motores Nissan (Nissan 2L). Foram 11 diferentes equipes e 33 diferentes pilotos.

O francês Franck Montagny, da equipe Epsilon by Graff, foi o campeão da temporada com 211 pontos, 26 a mais que o sul-africano Tomas Scheckter (Vergani Racing).

Equipes e pilotos

Classificação

Pilotos

|}

Equipes 

Temporadas de World Series by Nissan
2001 no automobilismo